Hans Isaksson, švedski hokejist, * 28. maj 1925, Švedska, † 2001.

Isaksson je vso kariero branil za klub Gävle Godtemplares IK v švedski ligi, skupno enajst zaporednih sezon, v sezoni 1956/57 pa je s klubom osvojil tudi naslov švedskega državnega prvaka. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, kjer je z reprezentanco osvojil po eno zlato in bronasto medaljo. Skupno je odigral 53 reprezentančnih tekem.

Statistika kariere

|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 47/48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 48/49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 49/50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 50/51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 51/52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 52/53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 53/54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 54
|
| '''7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 54/55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 55/56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 56/57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gävle Godtemplares IK
| Švedska liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski vratarji
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Gävle Godtemplares IK